Stati Uniti d'America
 Goldfield – CDP della Contea di Teller, Colorado
 Goldfield – città della Contea di Wright, Iowa
 Goldfield – capoluogo della Contea di Esmeralda, Nevada